Linienführung steht für:
 
 eine Trasse (Verkehrsweg)
 eine Verkehrslinie